Hans Martz ist der Name folgender Personen:

* Hans Martz (Mediziner, 1888) (1888–1954), Schweizer Arzt und Rot-Kreuz-Funktionär
 Hans Martz (Mediziner, 1912) (* 1912 in Lódz), österreichischer Chirurg und Schriftsteller